Chuaj-jin je čínský místní název, který může znamenat:

 Chuaj-an (淮阴) – městská prefektura v provincii Ťiang-su, do roku 2001 měla název Chuaj-jin;
 Chuaj-jin (Ťiang-su) (淮阴) – městský obvod v provincii Šan-tung
 Chuaj-jin (Šan-tung) (槐荫) – městský obvod v provincii Šan-tung